

Littérature 
 Le Club des cinq est une série de romans d'aventures pour enfants écrits par Enid Blyton.

Séries télévisées 
 Le Club des cinq est une série télévisée britannique de 1978 tirée des romans d'Enid Blyton.
 Le Club des cinq est une série télévisée britannique de 1996 tirée des romans d'Enid Blyton.
 Le Club des cinq : Nouvelles Enquêtes est une série télévisée d'animation britanno-française de  2008 tirée des romans d'Enid Blyton.

Bande dessinée
Le Club des cinq, adaptation française en bande dessinée des romans d'Enid Blyton.

Autres 
 Le club des cinq (en anglais les big five) est un trophée prisé par les chasseurs.
 Le Club des Cinq est un cabaret du faubourg Montmartre à Paris.

Homonymie